Тимко — слов'янське прізвище.

 Антон Емануель Тимко (1843—1903) — словацький письменник та педагог.
 Інокентій Іван Тимко (1906—1945) — священик УГКЦ в Хорватії та Закарпатті.
 Тимко Олег Миколайович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Тимко Падура

Слов'янські прізвища